W Polsce
 Sosnowa Góra – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Sosnowa Góra – część wsi Przetoczyno  w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud

 Sosnowa Góra – góra w Pieninach Spiskich
 Sosnowa Góra – wzgórze w Pagórkach Jastrowskich
 Sosnowa Góra – wzgórze na Pojezierzu Kaszubskim